Konstantynówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Konstantynówka, un village de la gmina de Hańsk 

 dans la voïvodie de Podlachie
 Konstantynówka, un village de la gmina de Giby
 Konstantynówka, un village de la gmina de Sejny